Strix kan syfta på:

 Strix (släkte) – ett släkte med ugglor
 Strix (tidskrift) – en skämttidning utgiven av Albert Engström
 Strix Television – ett produktionsbolag av televisionsprogram
 Pansarsprängvinggranat m/94 Strix – en 12 cm målsökande granat
 Strix – Magnus Ugglas tidiga kompband, sedermera självständiga under namnet Strix Q